Europa dei Popoli (in spagnolo: Europa de los Pueblos) è stata una coalizione di partiti politici spagnoli di carattere regionale e territoriale; presentatasi per la prima volta in occasione delle elezioni europee del 1987, ha concorso alle successive tornate elettorali cambiando, a più riprese, la propria composizione interna e assumendo di volta in volta denominazioni in parte diverse, nella specie:

Coalizione per l'Europa dei Popoli (Coalición por la Europa de los Pueblos), alle europee del 1987;
Per l'Europa dei Popoli (Por la Europa de los Pueblos), alle europee del 1989 e a quelle del 1994;
Coalizione Nazionalista - Europa dei Popoli (Coalición Nacionalista - Europa de los Pueblos), alle europee del 1999;
Europa dei Popoli (Europa de los Pueblos), alle europee del 2004;
Europa dei Popoli - Verdi (Europa de los Pueblos - Verdes), alle europee del 2009.

Storia

Elezioni europee del 1987
Coalizione per l'Europa dei Popoli

La lista ottenne l'1,7% dei voti e un seggio; fu eletto Juan Carlos Garaikoetxea Urriza (Eusko Alkartasuna), che si iscrisse al Gruppo Arcobaleno.

Il Partito Nazionalista Galiziano si era costituito nel gennaio 1987 a seguito di una scissione dalla Coalizione Galiziana.

Elezioni europee del 1989 
Per l'Europa dei Popoli

L'alleanza ottenne l'1,5% dei voti e un seggio: fu riconfermato Garaikoetxea Urriza, cui subentrò, il 21 marzo 1991, Heribert Barrera i Costa (Sinistra Repubblicana di Catalogna); entrambi si iscrissero al Gruppo Arcobaleno.

Il Partito Nazionalista Galiziano - Partito Galizianista si era costituito nel settembre 1987 dalla fusione tra Partito Nazionalista Galiziano e Partito Galizianista Nazionalista, fondato nel 1984)

Elezioni europee del 1994
Per l'Europa dei Popoli

Il Partito Nazionalista Galiziano - Partito Galizianista aderì invece al Blocco Nazionalista Galiziano.

La coalizione ottenne l'1,3% dei voti senza conseguire alcun seggio.

Elezioni europee del 1999
Coalizione Nazionalista - Europa dei Popoli

Alla coalizione aderirono alcune delle forze politiche che, in precedenza, avevano formato la Coalizione Nazionalista e l'alleanza Europa dei Popoli. Vi presero altresì parte I Verdi - Confederazione Ecologista di Catalogna (che avevano preso parte alle europee del 1994 con altre formazioni ecologiste).

La coalizione ottenne il 2,9% dei voti e due seggi. Furono eletti:

Josu Ortuondo Larrea (Partito Nazionalista Basco);
Gorka Knörr Borràs (Eusko Alkartasuna), in carica fino al 7 giugno 2001.

A quest'ultimo subentrò poi Miquel Mayol i Raynal (Sinistra Repubblicana di Catalogna), che restò in carica fino alla fine della legislatura.

Tutti i tre europarlamentari alternatisi nel corso della legislatura si iscrissero al gruppo Verdi/ALE

Elezioni europee del 2004
Europa dei Popoli

La coalizione ottenne il 2,5% dei voti e un seggio: fu eletto Bernat Joan i Marí (Sinistra Repubblicana di Catalogna, cui subentrò, il 19 giugno 2007, Mikel Irujo Amezaga (Eusko Alkartasuna); entrambi aderirono al gruppo Verdi/ALE.

Elezioni europee del 2009
Europa dei Popoli - Verdi

La coalizione ottenne il 2,5% dei voti e un seggio: fu eletto Oriol Junqueras (Sinistra Repubblicana di Catalogna), cui subentrò, il 1º gennaio 2012, Ana Miranda Paz (Blocco Nazionalista Galiziano), a sua volta sostituita, l'11 luglio 2013, da Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Aralar), che restò in carica fino al termine della legislatura. Ciascuno dei tre europarlamentari eletti si iscrisse al gruppo Verdi/ALE.

Sviluppi successivi
In vista delle elezioni europee del 2014 la coalizione non viene riproposta: Euskal Herria Bildu e il Blocco Nazionalista Galiziano danno luogo a Los Pueblos Deciden; Sinistra Repubblicana di Catalogna costituisce invece il cartello denominato La Sinistra per il Diritto a Decidere.

I tre partiti formeranno di nuovo una lista comune in occasione delle elezioni europee del 2019, quando daranno vita alla coalizione Ahora Repúblicas.

Risultati elettorali

Note

Coalizioni politiche spagnole regionali del passato